Miejscowości w USA:
 Brodhead – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Rockcastle
 Brodhead – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock